Ехидо ла Соледад има више значења:

 Ехидо ла Соледад (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо ла Соледад, Малота (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику